Секейра () — населённый пункт на крайнем севере Уругвая, в департаменте Артигас.

История 
2 ноября 2001 года получил статус села (Pueblo) постановлением № 17.413

География 
Расположен примерно в 80 км к югу от административного центра департамента, города Артигас и в 127 км к северо-востоку от города Сальто.

Население 
По данным на 2011 год население Секейра составляет 1149 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.

Примечания 

Населённые пункты Уругвая